Малейко — белорусская () и украинская фамилия.

Известные носители 
 Владимир Иосифович Малейко (1893—1971) — белорусский, советский актёр театра и кино. Народный артист СССР (1955).
 Михаил Александрович Малейко (род. 1996) — российский профессиональный баскетболист белорусского происхождения.